Рим-Ф'юмічіно — провідний міжнародний аеропорт Риму
 Рим-Чіампіно — аеропорт дешевих авіаліній та авіації загального призначення
 Рим-Урбе — аеропорт авіації загального призначення
 Рим-Ченточелле — найстарше летовище Італії
 Рим-Гуїдонія — військове летовище